Леонид Фёдорович Балаклав (род. 1956, Бельцы, Молдавская ССР) — советский и израильский .

Биография 
Родился и вырос в семье столяра в Бельцах, где с девятилетнего возраста учился в художественной школе. В 1971—1973 годах обучался в Киевской художественной школе, затем — в Одесском художественном институте (окончил в 1974 году). После окончания института поселился в Кишинёве, работал в городском Доме печати и театральным декоратором, с 1987 года — на студии научных фильмов в Киеве. В 1987 году награждён золотой медалью кинофестиваля в Токио (приз Феллини) за мультипликационную работу. Член Союза художников СССР.

С 1989 года — в Израиле (Иерусалим и Мицпе Рамон). Работает в жанре портрета и лирического пейзажа, много работ на религиозную тематику.

Дочь — немецкий график Инга Леонидовна Балаклав (род. 26 апреля 1980, Кишинёв), живёт в Мюнхене.

Литература 
 Leonid Balaklav: Drawings. Герцлия: Herzliya Museum of Art, 1997.
 Leonid Balaklav: The Face of Light (альбом). Эйн Харод: Haim Attar Museum of Art, 2002.

Галереи 

 Автопортрет
 Виртуальная галерея в Иерусалимской антологии
 Виртуальная галерея в Jerusalem Anthologia
 Галерея на ArtNet
 Ella Gallery
 ArtSpace Gallery (Иерусалим)
 Engel Gallery
 Israeli Art Center
 Леонид Балаклав — живопись и религия
 Шалом, Балаклав!

Примечания 

Художники Киева
Персоналии:Кишинёв
Художники-мультипликаторы
Выпускники Одесского художественного училища
Художники-портретисты Израиля
Художники-портретисты Украины
Художники-портретисты СССР
Художники-пейзажисты Израиля
Художники-пейзажисты Украины
Художники-пейзажисты СССР
Члены Союза художников СССР